Хозапи́ни (Карцахи, ) или Акта́ш () — пограничное озеро тектонического происхождения на Джавахетском нагорье Малого Кавказа. Грузино-турецкая граница пересекает озеро с северо-запада на юго-восток, деля его примерно на две равные части: северо-восточную грузинскую, которая занимает 53 % водного зеркала и юго-западную турецкую.

Название 
Встречаются следующие названия озера: Хозапини (), Карцахи, Карцахистба (), Карцахское, Акташ (), Хозапин, Хозапинъ-гёль (), Карсак (), Азап (). Согласно изданному в 1865 году «Географическо-статистическому словарю Российской Империи» озеро прежде носило название Карзах.

Местонахождение 
Находится между армянонаселённом селом Карцахи Ахалкалакского муниципалитета Грузии и населённым пунктом Кенарбель района Чилдыр Турции.

Севернее озера находятся Мураквальские горы, южнее — проходит Гектапинский хребет.

Гидрография 
Расположено на высоте 1798,4 метра, по площади (26,3 км²) занимает второе место среди озер Грузии. Объём воды — 0,0193 км³. Площадь водосборного бассейна — 158 км².

На озере имеется 12 островов, все они расположены в юго-западной половине озера и принадлежат Турции.

Водный режим 
Основными источниками питания озера являются осадки и грунтовые воды. Максимальный уровень воды наблюдается в июне, минимальный — в феврале.

Флора 
Поблизости расположен один из самых значимых для Грузии субальпийских лесов, также около озера произрастают рябина колхидская (), гусеничник, распространены заросли кустов шиповника и малины.

В 2004 году на озере и в прилегающих к нему окрестностях был обнаружен единственный в Грузии ареал произрастания пятилистника кустарникового ().

Острова озера имеют скудную растительность, на берегах встречаются небольшие заросли камыша и тростника.

Фауна 
Озеро является важным местом обитания крупных популяций некоторых видов птиц, в частности, кудрявого пеликана (), розового пеликана (), армянской чайки () и крупнейшей в Грузии популяции филина (). Всего же на озере встречается 59 видов представителей птиц, из которых 20 видов относится к водоплавающим.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Куры
Озёра Самцхе-Джавахети
Озёра Турции
Водные объекты ила Ардахан
Пограничные озёра